

Přehled mezistátních zápasů

Bilance sezóny 2020/21

Odkazy

Literatura 
 Oficiální hokejová ročenka 2021 – Kolektiv autorů, ČSLH ve spolupráci s PRO-HOCKEY Cz, s.r.o. 2021

Externí odkazy 
  avlh.sweb.cz 
  hokej.cz
  ČSLH
  statistiky na Hockeydb.com
  statistiky na Eliteprospects.com

Mezistátní utkání české hokejové reprezentace
Lední hokej v Česku v roce 2020
Lední hokej v Česku v roce 2021